Flughafen Durban steht für:

 Durban International Airport, in Betrieb 1951–2010, heute Militärflugplatz
 King Shaka International Airport, in Betrieb seit 1. Mai 2010